Quinn Carpenter (ur. 24 lutego 1996 w Bethesda) – amerykański łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Lorraine McNamarą. Medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, mistrz (2016) i wicemistrz świata juniorów (2015), zwycięzca finału Junior Grand Prix (2015) oraz dwukrotny mistrz Stanów Zjednoczonych juniorów (2015, 2016). Zakończył karierę 16 kwietnia 2020 roku.

Osiągnięcia 

Z Lorraine McNamarą

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Bethesda
Urodzeni w 1996